Night Warriors peut évoquer :
Darkstalkers: The Night Warriors, un jeu vidéo de la série Darkstalkers ;
Night Warriors: Darkstalkers' Revenge, un jeu vidéo de la série Darkstalkers.